Епископ Паисий (в миру Прокопий Федотович Лапшин; ум. 17 апреля 1907, Черемшан, Хвалынский уезд, Саратовская губерния) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Саратовский и Астраханский.

Биография 
12 февраля 1864 года рукоположён во священники архиепископом Антонием (Шутовым).

В 1874 году был избран первым председателем «Братства Честнаго и Животворящего Креста».

В 1880-х годах являлся членом Духовного совета. В 1883 году он был избран штатным священником в храмы Рогожского кладбища.

В конце 1883 — начале 1884 года был возведён в сан протоиерея.

24 сентября 1885 года принял постриг с именем Паисий и был рукоположён архиепископом Савватием в епископа Саратовского и Астраханского.

В октябре 1898 года в Москве принял участие в Освященном Соборе «старообрядствующих епископов Российской области».

В 1901 году принял схиму.

Скончался 17 апреля 1907 года и похоронен на Черемшане.

Примечания

Ссылки 
 ПАИСИЙ // С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря.
 Е. М. Юхименко «СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ХРАМ У ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ»

Епископы Русской православной старообрядческой церкви